Максимцов — фамилия.

 Максимцов, Михаил Данилович (1909—?) — советский военачальник, генерал-майор инженерных войск.
 Максимцов, Сергей Андреевич (род. 1989) — российский биатлонист.